

Акші — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Акші — село, Аягозький район, Абайська область
 Акші — село, Кизилтауський сільський округ, Баянаульський район, Павлодарська область
 Акші — село, Узунбулацький сільський округ, Баянаульський район, Павлодарська область
 Акші — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Акші — село, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область
 Акші — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Акші — село, Ілійський район, Алматинська область
 Акші — аул, Іргізький район, Актюбинська область

Див. також 
 Акчий
 Акший